Harrison Gray Otis kan avse flera personer:

 Harrison Gray Otis (senator) (1765–1848), amerikansk senator för Massachusetts 1817–1822
 Harrison Gray Otis (publicist) (1837–1917), ansvarig utgivare för Los Angeles Times.